Peter Seeger (componist) - Duits componist en dirigent
 Pete Seeger - Amerikaans zanger en activist